Kyle Rau (né le  à Eden Prairie dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre. Il est le frère du joueur de hockey sur glace Chad Rau.

Biographie 
Il rejoint les rangs universitaires en rejoignant les Golden Gophers de l'Université du Minnesota après avoir été repêché au troisième tour,  rang au total, par les Panthers de la Floride lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Il joue quatre saisons à l'université avant de faire ses débuts professionnels en 2015 avec le Rampage de San Antonio, équipe affiliée aux Panthers dans la LAH.

Il fait ses débuts dans la LNH avec les Panthers le  2016 contre les Jets de Winnipeg. 

Le , il signe comme agent libre avec le Wild du Minnesota.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2010-2011||Stampede de Sioux Falls ||USHL||11||4||6||10||15||10||7||5||12||4
|-
| 2011-2012||Université du Minnesota||WCHA||40||18||25||43||29||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013||Université du Minnesota||WCHA||40||15||25||40||22||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||Université du Minnesota||Big-10||41||14||26||40||16||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Université du Minnesota||Big-10||39||20||21||41||18||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Rampage de San Antonio ||LAH||7||2||1||3||0||1||0||0||0||2
|-
| 2015-2016||Pirates de Portland ||LAH||63||17||14||31||24||5||1||1||2||2
|-
| 2015-2016||Panthers de la Floride ||LNH||9||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017||Thunderbirds de Springfield ||LAH||48||10||14||24||32||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017||Panthers de la Floride ||LNH||24||2||1||3||4||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Wild de l'Iowa ||LAH||69||23||27||50||16||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Wild du Minnesota ||LNH||3||0||1||1||0||1||0||0||0||0
|-
| 2018-2019 || Wild de l'Iowa ||LAH || 69 || 26 || 27 || 53 || 24 || 11 || 4 || 2 || 6 || 4
|-
| 2018-2019 || Wild du Minnesota ||LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wild de l'Iowa ||LAH || 51 || 14 || 29 || 43 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Wild du Minnesota || LNH || 14 || 0 || 2 || 2 || 9 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Wild du Minnesota || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Wild de l'Iowa || LAH || 55 || 25 || 28 || 53 || 56 ||- ||- ||- ||- ||-

| 61 || 2 || 5 || 7 || 15 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

|- 
| 2012|| align=left| États-Unis U20 || align=left|Championnat du monde junior|| 6|| 3|| 2|| 5|| 4|| align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
2011-2012 : nommé sur l'équipe des recrues de la WCHA.
2013-2014 :
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la Big-10.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la région Ouest de la NCAA.
2014-2015 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la Big-10.

Références 

Naissance en octobre 1992
Naissance dans le comté de Hennepin
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota